Чемпионат Бурунди по шоссейному велоспорту — национальный чемпионат Бурунди по шоссейному велоспорту, проводимый Федерацией велоспорта Бурунди. За победу в дисциплинах присуждается майка в цветах национального флага (на илл.).

Призёры

Мужчины. Групповая гонка.

Примечания

Ссылки 
 Мужчины. Групповая гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  CycleBase

Бурунди
Велогонки в Бурунди
Шоссейный велоспорт